Steve Hirschi (né le  à Grosshöchstetten) est un joueur professionnel retraité suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière senior avec son club formateur du SC Langnau Tigers dans la LNA. En 2003, il rejoint le HC Lugano. L'équipe remporte le titre en 2006. Il met un terme à sa carrière au terme de la saison 2016-2017.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suisse au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part à quatre éditions du championnat du monde et aux Jeux olympiques de 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1997-1998||SC Langnau U20||Juniors Élites A||35||2||8||10||20|| || || || || 
|-
|1998-1999||SC Langnau||LNA||7||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||SC Langnau U20||Juniors Élites A||33||11||13||24||18||8||0||2||2||6
|-
|1999-2000||SC Langnau Tigers||LNA||38||3||5||8||41||5||0||0||0||0
|-
|1999-2000||SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||2||1||1||2||4||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||SC Langnau Tigers||LNA||30||1||2||3||22||5||0||1||1||2
|-
|2000-2001||SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||3||3||2||5||2||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||SC Langnau Tigers|| LNA||43||2||4||6||16||10||2||2||4||16
|-
|2002-2003||SC Langnau Tigers||LNA||43||9||5||14||26||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||HC Lugano||LNA||47||8||14||22||24||16||1||0||1||8
|-
|2004-2005||HC Lugano||LNA||43||2||13||15||38||5||1||1||2||0
|-
|2004-2005||HC Coire||LNB||-||-||-||-||-||3||2||4||6||4
|-
|2005-2006||HC Lugano||LNA||40||1||10||11||28||14||1||2||3||8
|-
|2006-2007||HC Lugano||LNA||15||3||4||7||12||6||1||2||3||2
|-
|2007-2008||HC Lugano||LNA||23||1||3||4||33||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Lugano||LNA||2||0||0||0||2||6||0||0||0||2
|-
|2009-2010||HC Lugano||LNA||49||5||8||13||14||4||0||1||1||0
|-
|2010-2011||HC Lugano||LNA||41||5||13||18||38||3||2||3||5||5
|-
|2011-2012||HC Lugano||LNA||40||9||11||20||24||2||0||0||0||0
|-
|2012-2013||HC Lugano||LNA||21||4||6||10||14||7||0||0||0||2
|-
|2013-2014||HC Lugano||LNA||40||4||8||12||22||5||0||1||1||2
|-
|2014-2015||HC Lugano||LNA||33||3||8||11||20||6||1||1||3||2
|-
|2015-2016||HC Lugano||LNA||45||2||8||10||34||15||0||0||0||6
|-
|2016-2017||HC Lugano||LNA||41||3||2||5||34||11||0||0||0||10

|641||65||124||189||444||120||9||15||24||68

Au niveau international 

|1999||Championnat du monde -18 ans||7||0||0||0||4|| ||Quatrième place
|-
|2001||Championnat du monde junior||7||0||1||1||8||-4||Sixième place
|-
|2002||Championnat du monde||6||0||1||1||2||-1||Dixième place
|-
|2004||Championnat du monde||6||0||0||0||2||0||Huitième place
|-
|2006||Jeux olympiques||6||0||0||0||4||-4||Sixième place
|-
|2007||Championnat du monde||3||0||0||0||2||0||Huitième place
|-
|2010||Championnat du monde||7||0||0||0||0||0||Cinquième place

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1981
Naissance dans le canton de Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Coire
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006